Państwowa Inspekcja Radiowa
 PIR (czujnik ruchu) (ang. Passive Infra Red - pasywny czujnik podczerwieni)
 Polskie Inwestycje Rozwojowe